Bokö kan syfta på:

 Bokö (naturreservat) – ett naturreservat i Östergötlands skärgård i Valdemarsviks kommun
 Bokö, Alingsås kommun - en ö i sjön Mjörn, Hemsjö socken, Alingsås kommun
 Bokö, Valdemarsviks kommun - en före detta ö i Gryts socken, Valdemarsviks kommun
 Bokö, Södermanland – en före detta ö i Trosa socken och kommun
 Bokö-Askö naturreservat – naturreservat i Södermanland
 Bokö-Oxnö naturreservat – naturreservat i Södermanland
 Västra Bokö - ö i Hällaryds socken, Karlshamns kommun
 Östra Bokö – ö i Hällaryds socken, Karlshamns kommun